Parrilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Parrilla, Mexiko, Tabasco, Centro,

Spanien 

 Parrilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar